Palmas de Monte Alto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmas de Monte Alto (ort), Bahia, 
 Palmas de Monte Alto (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar